Касплянское сельское поселение — муниципальное образование в составе Смоленского района Смоленской области России. Административный центр — село Каспля-1. Главой поселения и Главой администрации является Евсеев Иван Лукич

Географические данные 
 Общая площадь: 101,05 км²
 Расположение: северо-западная часть Смоленского района
 Граничит:
 на востоке — с  Новосельским сельским поселением
 на юге — с Волоковским сельским поселением
 на западе и севере— с Лоинским сельским поселением
По территории поселения проходит автомобильная дорога   Смоленск — Невель.
Крупные реки: Каспля, Жереспея, Клёц.

Население

Населённые пункты 
В сельское поселение входят 15 населённых пунктов:

Ссылки 
Сведения на сайте областной администрации

Примечания 

Муниципальные образования Смоленского района Смоленской области
Сельские поселения Смоленской области